Voděrady ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Voděrady, Gemeinde im Okres Blansko; siehe Voděrady u Kunštátu
Voděrady, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou; siehe Voděrady u Rychnova nad Kněžnou
Voděrady, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí; siehe Voděrady u Českých Heřmanic
Voděrady, Ortsteil von Bílence, Okres Chomutov
Voděrady, Ortsteil von Chyšky, Okres Písek
Voděrady, Ortsteil von Frýdštejn, Okres Jablonec nad Nisou
Voděrady, Ortsteil von Luštěnice, Okres Mladá Boleslav
Voděrady, Wüstung auf den Fluren von Sloveč, Okres Nymburk

Černé Voděrady, Gemeinde im Okres Praha-východ
Polní Voděrady, Gemeinde im Okres Kolín

siehe auch
Voderady, Gemeinde in der Slowakei